Wojciech Cieślak (grafik)
 Wojciech Cieślak (prawnik)